Zoo TV Tour — концертний тур ірландського рок-гурту U2, започаткований в 1992 році в підтримку альбому Achtung Baby і тривав аж до кінця 1993 року. Zoo TV Tour поділяється на п'ять етапів: Північна Америка, Європа, Північна Америка («Outside Broadcast»), Європа («Zooropa») і Австралоазія («Zoomerang/New Zooland»). Тур став основною віхою творчості гурту на ціле десятиліття.

З метою підкреслити новий музичний напрям, який гурт вибрав для , концепція туру свідомо відсторонялася від усього того, що гурт робив раніше, і була розрахована на те, щоб заплутати глядачів. На відміну від властивої для ранніх U2 простої сцени з мінімумом ефектів, Zoo TV Tour представляв собою грандіозне мультимедійне подання, висміювати телебачення і ЗМІ і викликає у аудиторії ефект «сенсорного перевантаження».

Примітки